El Faisán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Faisán, Oaxaca, ort, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
 El Faisán, Veracruz, ort, Paso de Ovejas, 
 El Faisán, Tabasco, ort, Centla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar